Koppin steht für:

 Ludwig Lebrecht Koppin, Deichhauptmann im Oderbruch
 Koppin Motor Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller